Mārtiņš Gipters, né le  à Riga en Lettonie, est un joueur professionnel letton de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Récompenses

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || SK LSPA/Riga || Latvijas hokeja līga || - || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || HK Riga 2000 || Latvijas hokeja līga || - || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || SK LSPA/Riga || Latvijas hokeja līga || 42 || 0 || 2 || 2 || 24 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || SK LSPA/Riga || Latvijas hokeja līga || 28 || 13 || 18 || 31 || 38 || || || || || 
|-
| rowspan='2' |2009-2010 || Dinamo Juniors Riga  || Ekstraliga || 51 || 3 || 7 || 10 || 40 || || || || || 
|-
| Dinamo Juniors Riga  || Latvijas hokeja līga || 29 || 2 || 8 || 10 || 34 || || || || || 
|-
| rowspan='4'| 2010-2011 || HK Ozolnieki/Monarhs || Latvijas hokeja līga
|| 18 || 4 || 13 || 17 || 30 || || || || ||  
|-
|| SK Saga || Latvia2 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
|| Kiekkohait U20 || Jr. A III-divisioona || 2 || 3 || 1 || 4 || 4 || || || || || 
|-
|| Kiekkohait ||  II-divisioona || || || || || || 13 || 12 || 3 || 15 || 14 
|-
| rowspan='2'| 2011-2012 || HK Liepājas Metalurgs || Ekstraliga || 48 || 9 || 14 || 23 || 24 || 4 || 1 || 0 || 1 || 6 
|-
| Metalurgs Liepaja-2 || Latvijas hokeja līga || || || || || || 14 || 7 || 4 || 11 || 10 
|-
| rowspan='2'| 2012-2013 || HK Liepājas Metalurgs || Ekstraliga || 42 || 4 || 9 || 13 || 20 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| Metalurgs Liepaja-3 || Latvijas hokeja līga || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2013-2014 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan 
|| 17 || 1 || 5 || 6 || 8 || || || || || 
|-
| Cardiff Devils || EIHL || 15 || 1 || 2 || 3 || 4 || || || || || 
|-
| 2014-2015 || Liepaja || Latvijas hokeja līga || 30 || 20 || 22 || 42 || 24 || 11 || 7 || 10 || 17 || 6
|-
| 2015-2016 || ŠHK 37 Piešťany || Extraliga 
|| 55 || 4 || 10 || 14 || 22 || -||- ||- || -||-
|-
| 2016-2017 || HK Liepāja || Latvijas hokeja līga || 30 || 13 || 23 || 36 || 16 || 12 || 1 || 2 || 3 || 18
|-
| 2017-2018 || HK Kurbads || OHL || 29 || 9 || 12 || 21 || 24 || 9 || 2 || 8 || 10 || 10
|-
| 2018-2019 || HK Kurbads || OHL || 32 || 10 || 17 || 27 || 49 || 10 || 3 || 4 || 7 || 8
|-
| 2019-2020 || HK Kurbads || OHL || 35 || 14 || 19 || 33 || 22 || -||- ||- || -||-
|-
| 2020-2021 || HK Liepāja || OHL || 29 || 6 || 11 || 17 || 18 || -||- ||- || -||-

Internationales 

| 2006 || align="left"| Championnat du monde U18 D1 || 5|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde U18 || 6|| 0|| 0|| 0|| 4||align="left"| 
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde junior || 3|| 0|| 0|| 0|| 4||align="left"| 
|-
| 2013-2014 || align="left"| International || 5|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"| 
|-
| 2014-2015 || align="left"| International || 4|| 0|| 0|| 0|| 6||align="left"|

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Naissance à Riga
Joueur letton de hockey sur glace
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Joueur des Cardiff Devils
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du ŠHK 37 Piešťany